Motociklistična Velika nagrada Brazilije 1988 je bila petnajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 17. septembra 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988